John Crew est un nom pouvant désigner:

 (1603-1670), avocat et homme politique anglais
John Crew (1er baron Crew) (1598-1679), avocat et homme politique anglais

Voir aussi

Crew, John